

Place Quinze de Novembro est le nom de places de diverses villes du pays, souvent en mémoire de la proclamation de la république, le . On peut remarquer :

 place Quinze de Novembro, une place de Florianópolis.
 place Quinze de Novembro, appelée "Praça XV" ou "Praça Quinze", une place dans le quartier Centre du Rio de Janeiro.
 Praça 15 de Novembro, appelée "Terreiro de Jesus", une place de Salvador.

Homonymie de toponyme
15